Sand Hill River ist der Name von

 Sand Hill River (Labrador), Fluss in Labrador (Kanada)
 Sand Hill River (Minnesota), Fluss in Minnesota (USA)

Siehe auch:
 Sandhill River, Fluss auf der Banksinsel in den Nordwest-Territorien (Kanada)